De Allsvenskan 2010 was het de 86ste seizoen van de hoogste Zweedse voetbalcompetitie. De competitie begon op 13 maart 2010 en eindigde op 7 november 2010. 

AIK Fotboll was de verdedigend landskampioen. Malmö FF werd voor de zestiende keer landskampioen. In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 600 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,5 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Gefle wint met 3–0 over twee duels en handhaaft zich in hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2010 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2010 uit in de Allsvenskan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Malmö FF
Bijgaand een overzicht van de spelers van Malmö FF, die in het seizoen 2010 onder leiding van trainer-coach Roland Nilsson voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis de Zweedse landstitel opeisten.

Zie ook
Svenska Cupen 2010
Zweeds voetbalelftal in 2010

Competitievoetbal 2010
Zweedse voetbalcompetitie